Kinetoskias är ett släkte av mossdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Kinetoskias i familjen Bugulidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Bicellariellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Kinetoskias